Віллов-Веллі ( — вербова долина):

 Віллов-Веллі — переписна місцевість в штаті Аризона
 Віллов-Веллі — невключена територія в штаті Індіана
 Віллов-Веллі — невключена територія в штаті Каліфорнія
 Віллов-Веллі — тауншип в штаті Міннесота